Mistrzostwa Ameryki Południowej w Biathlonie 2012 odbyły się między 5 a 13 sierpnia 2012 w chilijskiej miejscowości Portillo. Była to pierwsza edycja mistrzostw tego kontynentu w biathlonie. Zawody zarówno u kobiet jak i u mężczyzn zawody zdominował jeden zawodnik. Sprint i bieg masowy kobiet wygrała reprezentantka gospodarzy Claudia Salcedo, a u mężczyzn triumfował Argentyńczyk Julio Castañeda.

Terminarz

Wyniki

Sprint kobiet 
Wyniki:

Bieg masowy kobiet 
Wyniki:

Sprint mężczyzn 
Wyniki:

Bieg masowy mężczyzn 
Wyniki:

Przypisy 

Sezon 2012/2013 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Południowej w biathlonie
2012 w Chile
Sport w Chile